Obhájcem titulu byla jihoafrická dvojice David Adams a Mariaan de Swardtová, která do turnaje nezasáhla pro absenci de Swardtové. Adams nastoupil spolu s Nizozemkou Kristie Boogertovou.

Vítězem soutěže smíšené čtyřhry se stal třetí nasazený americko-australský pár Jared Palmer a Rennae Stubbsová, který ve finále zdolal australsko-španělské turnajové čtyřky Todda Woodbridge s Arantxou Sánchezovou Vicariovou ve dvou sadách.

Nasazené páry 
  Jonas Björkman /  Anna Kurnikovová (semifinále)
  Leander Paes /  Lisa Raymondová (1. kolo)
  'Jared Palmer /  Rennae Stubbsová (vítězové)
  Todd Woodbridge /  Arantxa Sánchezová Vicariová (finále)
  Mark Woodforde /  Nataša Zverevová (čtvrtfinále)
  Jeff Tarango /  Jelena Lichovcevová (čtvrtfinále)
  John-Laffnie De Jager /  Caroline Visová (2. kolo)
  Andrej Olchovskij /  Jelena Tatarkovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry Australian Open 2000 na www.itftennis.com

Australian Open 2000